FPZ steht für:
 Familienplanungszentrum
 Forum Party of Zimbabwe, politische Partei in Simbabwe

Abkürzung